Элиза Ибарра (; род. 22 марта 1997 года в Риверсайде, Калифорния, США) — американская порноактриса.

Карьера 
Имеет мексиканские корни. Работала в магазине по продаже мотоциклов и в ресторане сети Pizza Hut.

Пришла в индустрию для взрослых в конце апреля 2018 года в возрасте 21 года. Интересы актрисы представляет агентство талантов Spiegler Girls. Её первая сексуальная сцена была для студии Passion-HD. В фильме My First Interracial 12 студии Blacked впервые снялась в сцене межрасового секса. В конце октября 2019 года впервые снялась в сцене анального секса для сайта TrueAnal.com Майка Адриано.

Снимается для Brazzers, Cherry Pimps, Girlfriends Films, Girlsway, New Sensations, TeamSkeet, Twistys.com, Zero Tolerance Entertainment и других.

В ноябре 2018 года была выбрана порносайтом Twistys.com как Treat of the Month. В конце декабря 2019 года Элиза стала «Вишенкой января» по версии Cherry Pimps. В июне 2022 года избрана «Фантазией месяца» по версии студии Nubile Films.

По данным сайта IAFD на июнь 2022 года, снялась в более чем 450 порносценах и фильмах.

В свободное от съёмок время рисует маслом (её вдохновителем является Боб Росс) и практикует йогу.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 2018 — Grandfather Cuckold
 2018 — Latin Asses 4
 2018 — My Sexy Little Sister 5
 2018 — Women Seeking Women 155

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на сайте AVN

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Twistys Treats
Вишенки Cherry Pimps